Соревнования у женщин в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 года прошли 1 марта.

Результаты

Предварительные забеги 
Забег 1

Забег 2

Забег 3

Полуфиналы 
Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике